Eoterfeziaceae är en familj av svampar. Eoterfeziaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eoterfeziaceae